World Tag Team Championship puede referirse a:

 AAA World Tag Team Championship
 AWA World Tag Team Championship
 CMLL World Tag Team Championship
 ECW World Tag Team Championship
 NWA World Tag Team Championship
 Raw Tag Team Championship
 ROH World Tag Team Championship
 SmackDown Tag Team Championship
 TNA World Tag Team Championship
 WCW World Tag Team Championship
 World Tag Team Championship (WWE)